Cezary Siess (1968-), polski szermierz, olimpijczyk
 Maksymilian Siess (1876-), polski urzędnik, działacz społeczny
 Napoleon Siess (1931-1986), polski dyrygent, działacz muzyczny